Моменс — может означать:

 Моменс — город в округе Канкаки, штат Иллинойс, США.
  — один из семнадцати тауншипов (городков) в округе Канкаки, штат Иллинойс, США.
  — один из пятнадцати тауншипов в округе Филлмор, штат Небраска, США.
  — национальный исторический район, охватывающий коммерческий центр города Моменс, штат Иллинойс, США.